Hansbrough ist der Familienname folgender Personen:

Ben Hansbrough (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
Henry C. Hansbrough (1848–1933), US-amerikanischer Politiker
Tyler Hansbrough (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler